Натуральне число 2045
 2045 рік до нашої ери
 2045 рік нашої ери